Dennis the Menace – striscia a fumetti statunitense creata da Hank Ketcham
 Dennis the Menace – serie televisiva del 1959
 Denny (Dennis the Menace) – serie animata del 1986
 Dennis the Menace – film statunitense per la televisione del 1987
 Dennis la minaccia (Dennis the Menace) – film statunitense del 1993
 Dennis the Menace – videogioco del 1993 per Amiga e Super NES
 Dennis the Menace – striscia a fumetti britannica creata da David Law
 Si salvi chi può! Arriva Dennis (Dennis the Menace) – serie animata del 1996
 Dennis the Menace – soprannome di Dennis Ritchie, batterista dei Macabre